Przepis na życie – amerykański film z 1997 roku
 Przepis na życie – polski serial telewizyjny z 2011 roku